Le Pyroraptor olympius (le « voleur de feu de l'Olympe ») ou Pod est un petit dinosaure bipède, prédateur, découvert en France, en Provence, à la fin du Campanien, début du Maastrichtien (fin du Crétacé, entre (77 et 66 millions d'années avant notre ère).

Description 
Ce dinosaure a été découvert dans le sud de la France, en Provence, dans les grès à reptiles des Bouches-du-Rhône (plus précisément dans le bassin de l'Arc, près de La Boucharde, au pied du Mont-Olympe, par Marie Josèphe Michelon). Le matériel trouvé (phalanges, vertèbres, dents) a conduit Ronan Allain et Philippe Taquet, paléontologues à Paris, au Muséum national d'histoire naturelle, à le classer dans un nouveau genre.

Ce dinosaure est assez petit (la taille et le poids sont bien sûr théoriques) :
 Hauteur : 0,6 m
 Longueur : 1,6 m
 Poids : 30 kg

Pyroraptor appartient à la famille des Dromaeosauridae trouvés en Amérique du Nord (Deinonychus, Dromaeosaurus, Saurornitholestes), en Chine et en Mongolie (Adasaurus, Hulsanpes, Velociraptor, Halszkaraptor). 

Le taxon est considéré comme valide mais la question de la synonymie entre Variraptor mechinorum et Pyroraptor olympius demeure non résolue (en 2009).

Matériel 
Le matériel trouvé le plus probant est :
 Seconde phalange de la griffe gauche
 Seconde phalange de la griffe droite
 Seconde métatarse gauche
 Cubitus droit
 Dent
 Vertèbre antérieure caudale

Ce matériel était mélangé à d'autres restes, typiques de la fin du crétacé, dont :
 Os de Rhabdodon priscus
 Coquilles d'œufs
 Fragments de coquille de tortue (Dortoka sp., Solemys sp., Polysternon sp. ainsi qu'une nouvelle espèce)
 Restes de crocodiles

Étymologie 
Le nom de Pyroraptor olympius décrit la géographie de la découverte, au pied du Mont Olympe en Provence (Olympius), découverte faite après un incendie de forêt (Pyro. L'incendie a eu lieu en août 1989, quelques jours avant l'incendie de la montagne Sainte Victoire). Raptor est un mot latin (Voleur) choisi pour son allusion au fait que ce dinosaure était « petit et agile ».

On trouve parfois le nom de Pyroraptor olympus, qui provient d’une erreur courante, car le mot Olympius, latin, vient du mot Olympus, grec.

Représentations 
 Animation de 'Pod' par Discovery Channel
 Par Jordan Mallon
 Par Meteor Studios pour Discovery Channel
 Par Brett Booth

Voir aussi

Article connexe 
 Grès à reptiles

Liens externes 
 Yahoo Science « Dino Card »
 Dinosaur Planet
 Muséum national d'histoire naturelle

Bibliographie 
 Allain, R., and P. Taquet.  2000, A new genus of Dromaeosauridae (Dinosauria, Theropoda) from the Upper Cretaceous of France, Journal of Vertebrate Paleontology 20: 404-407 [June 27, 2000]

Notes et références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dromaeosauridae
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure d'Europe
Paléontologie en France
Taxon fossile décrit en 2000